Натуральне число 747
 747 рік до нашої ери
 747 рік нашої ери